Волешка — река в России, протекает во Владимирской области. Устье реки находится в 16 км по левому берегу реки Шередарь. Длина реки составляет 21 км, площадь водосборного бассейна — 79 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Орехово-Зуево до города Владимир, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010300712110000031696.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Киржача
Реки Кольчугинского района
Реки Киржачского района
Реки Петушинского района